Килема́ры (, ) — посёлок городского типа, административный центр Килемарского района Республики Марий Эл России. Является центром одноимённого городского поселения.

Население — 3,9 тыс. жителей (2010 год).

Посёлок расположен в 1,5 км к востоку от реки Большой Кундыш.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции 86 км.

История 
Деревню Русские Килемары основали в 1850 году русские переселенцы из Яранского уезда Вятской губернии. Название деревня получила по расположенной в 4 км к северу деревни Мари-Килемары, которую, по преданию, основали марийцы, переселившиеся с территории современного Шарангского района Нижегородской области.

После строительства церкви в 1905 году деревня стала селом Килемары. Статус посёлка городского типа — с 1984 года.

Население

Связь 
В Килемарах присутствуют четыре сотовых оператора: БиЛайн, Tele2, МегаФон, МТС. Также, есть местная телефонная связь, предоставляемая компанией Ростелеком.

Телевидение 
В Килемарах можно смотреть следующие каналы: Первый канал, Россия (ВГТРК Марий Эл), а также спутниковое телевидение.

Радио 
В Килемарах можно поймать следующие радиостанции: Пульс радио Йошкар-Ола (103,8 FM), Европа Плюс Йошкар-Ола (104,5 FM, 69,38 УКВ) и Блиц FM (105,5 FM).

Достопримечательности 
Церковь святого пророка Илии.

Примечания

Литература

Ссылки 
 ОКАТО 

Населённые пункты Килемарского района
Посёлки городского типа Марий Эл
Районные центры Марий Эл